Bogny peut désigner:

Bogny-lès-Murtin, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Murtin-et-Bogny
Bogny-sur-Meuse, commune française des Ardennes
Château-Regnault-Bogny, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Bogny-sur-Meuse
Logny-Bogny, commune française des Ardennes
Murtin-et-Bogny, commune française des Ardennes

Homonymie de toponyme